Копчёнов — фамилия. Известные носители:
 Копчёнов, Дмитрий Константинович (1939—2019) — советский хоккеист.
 Копчёнов, Константин Логинович (1910—1974) — советский футболист.